PRONACO bezeichnet:

 Programa Nacional de Computação, ein staatliches Computerförderprogramm in Brasilien. 
 Pro-National Conference Organizations, eine Nichtregierungsorganisation in Nigeria.

PRONACO